Библеи́зм — многозначное понятие.
 Библеизм — фразеологическое сочетание или афоризм библейского происхождения.
 Sola scriptura — один из важнейших тезисов Реформации XVI века. Тезис характеризует отношение протестантов к Библии как единственному источнику вероучения, соответствием которому определяется истинность церковного Предания и современных христианских сочинений.

Примечания

Литература 
 Адамия Н.Л. Русско-англо-немецкий словарь пословиц, поговорок, крылатых слов и Библейских изречений. М.: Наука: Флинта, 2005. 344 с.
 Библейский словарь: энциклопедический словарь. СПб.: Библия для всех, 2000. 522 с.
 Бирих А., Матешич Й. Из истории русских библейских выражений//Русский язык за рубежом. 1998. №5; 6. С. 41-47.
 Боллигер Е.И. Сопоставление использования библеизмов в институциональном дискурсе разных культур: дис. … канд. филол. наук: 10.02.20. Тверь, 2005. 141 с.    
 Вихлянцев В.П. Библейский словарь к русской канонической Библии Синодального перевода 1816-76 г. /URL: http://www.otkrovenie.de/bible/slovar
 Грановская Л.М. Словарь имен и крылатых выражений из Библии. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. 288 с.
 Дубровина К.Н. Энциклопедический словарь библейских фразеологизмов. М.: ФЛИНТА: Наука, 2010. 808 с.    
 Жуковская Н.П. Библеизмы французского языка. М.: Изд-во «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», 2006. 384 с.
 Жуковская Н.П. К вопросу о создании французско-русского словаря библеизмов//Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия «Филология». 2006. Вып.III:2. С. 67-79.    
 Загот М. Ищите и найдете или англо-русский словарь библеизмов для всех и каждого. М.: «Р.Валент», 2014. 260 с.    
 Кочедыков Л.Г., Жильцова Л.В. Краткий словарь библейских фразеологизмов. /URL: http://www.bible-center.ru/dict/phrases
 Матвеева Н.П., Макаров В.И. Библеизмы в русской словесности (фрагменты словаря)//Русская словесность. 1995. № 3. С. 87-91; 1996. № 1. С. 81-85; № 2. С. 88-90.
 Мельников В.Г. Вечные истины. Крылатые слова. Пословицы, поговорки библейского происхождения. Изд-во: «Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры», 2000. 22 с.
 Нюстрем Э. Библейский энциклопедический словарь /URL: http://sbible.boom.ru/nust.htm
 Семенова Е.С. Библеизм как средство речевого воздействия: дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. Тверь, 2003. 148 с.    
 Словарь библейских крылатых слов и выражений. СПб.: Петербург XXI век, 2000. 479 с.
 Туровер Г., Санчес Г., Мартинес Х.Л. Словарь библеизмов. М.: Дрофа, 2009. 512 с.
 Шанский Н.М. Евангельский текст и фразеология русского языка//Русский язык в школе. 1995. № 1. С. 45-50; № 3. С. 49-53; № 4. С. 55-57; № 5. С. 53-57; № 6. С. 54-59.